Вира́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-2 Валле-дю-Серу. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81322.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 70 км северо-восточнее Тулузы, в 16 км к северо-западу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 224 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 120 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 89 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 61,6 %). Из 89 активных работали 85 человек (45 мужчин и 40 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 31 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн